«Мореплавание Солнышкина» — советский мультфильм режиссёра Анатолия Петрова, по известной детской книге Виталия Коржикова «Весёлое мореплавание Солнышкина», выпущенный в 1980 году.

Сюжет 
Мальчик по имени Алексей Солнышкин мечтает стать моряком, но в морское училище его не берут, поскольку «мал». Но парнишку замечает старый моряк по прозвищу Робинзон и предлагает отправиться с ним в настоящее плавание. Солнышкин соглашается. Внезапно начинается шторм. Робинзон укрывает Солнышкина в своём доме, стоящем на одинокой скале, окружённой пропастью. Зайдя внутрь, друзья ждут конца бури. Поскольку дом Робинзона стоял на огромном колесе, сильному ветру ничего не стоило покатить его в сторону. Не растерявшись, Солнышкин хватается за штурвал, который отвечал за вращение колеса, и выравнивает дом. Шторм прекращается. Вскоре мальчик засыпает и видит сон.

Он — юнга. Плывя на корабле, Солнышкин попутно выполняет приказы штурмана, попадая при этом в забавные ситуации, вызванные самодурством недалёкого капитана Плавали-Знаем и шалопайством нерадивых матросов Васи и Стёпы. Также он видит кита, которого на судне прозвали Землячком. Начинается шторм. Возле штурвала никого не оказывается, а на пути корабля встают высокие скалы с узким ущельем. Тогда Солнышкин под руководством штурмана пытается сам вести судно. Проплыв по ущелью, корабль минует скалы. Тем самым Солнышкин спасает весь экипаж.

Солнышкин просыпается. Вместе с Робинзоном он отправляется в настоящее плавание.

Съёмочная группа

Примечания

См. также 
 «Светлячок» (1978)

Мультфильмы Анатолия Петрова
Рисованные мультфильмы СССР 1980 года